Il doppio del torneo di tennis Odrimont Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xavier Daufresne e Denis Langaskens che hanno battuto in finale Per Henricsson e Srinivasan Vasudevan 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Per Henricsson /  Srinivasan Vasudevan (finale)
 Xavier Daufresne /  Denis Langaskens (Campioni)

 Andrew Lobb /  Kurt Robinson (semifinali)
 Fabian Blengino /  Rubén Gajardo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odrimont Challenger 1989